«Ruby» puede referirse:

Traducción 
 Rubí, piedra preciosa de color rojizo

Lenguaje 
 Caracter ruby, pequeñas anotaciones que pueden colocarse encima o a la derecha cuando se escriben lenguajes ideogramáticos como el chino o el japonés para mostrar la pronunciación.

Localizaciones 
 Ruby (Alaska)
 Ruby (Arizona)
 Ruby (Carolina del Sur)
 Ruby Mountain, en Columbia Británica, Canadá.
 Ruby Mountains, en Nevada.
 Ruby Dome, en Ruby Mountains.
 Ruby Valley, Nevada.
 Ruby Ridge, Idaho
 Ruby Canyon, en Colorado-Utah.
 Ruby Falls, en Lookout Mountain, Tennessee.
 Ruby Beach, Washington.

Programación 
 Ruby (lenguaje de programación)

Música 
 Ruby (cantante), nombre artístico de la cantante rumana de música dance, Ana Claudia Grigore.
 Ruby (banda)
 Ruby (álbum de Ruby)
 Ruby (álbum de Sirsy)
 Ruby (canción), de Kaiser Chiefs del álbum Yours Truly, Angry Mob.
 "Ruby", canción de la película Ruby Gentry.
 "Ruby" (1960), canción de Ray Charles.
 "Ruby", canción de Kristin Hersh.
 "Ruby", canción de QueenAdreena.
 Ruby Records, discográfica.

Cine 
 Ruby (1977), película de horror supernatural.
 Ruby (1992), película sobre Jack Ruby.